Bax – miejscowość i gmina we Francji
 Bax – rodzaj białka
 Bax – system wystrzeliwania kulek w replikach ASG
 BAX – kod IATA portu lotniczego Barnauł w Rosji

Osoby o nazwisku Bax 
 Adriaan Bax – holenderski biofizyk
 Arnold Bax – angielski kompozytor 
 Jean-Sebastien Bax – maurytyjski piłkarz
 Kylie Bax – nowozelandzka modelka

Zobacz też 
 BUX – indeks giełdowy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Budapeszcie